Кубанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Кубанское сельское поселение — входит в Апшеронский район Краснодарского края
 Кубанское сельское поселение — входит в Новопокровский район Краснодарского края